HMS Rover può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Rover (1796) – sloop
HMS Rover (1874) – corvetta della Classe Volage